Luis Cáceres es un nombre y apellido que se refiere a:

 Luis Cáceres (1828-1874), político argentino.
 Lucho Cáceres (1969-), actor peruano.
 Luis Cáceres Velásquez, político peruano.
 Luis Enrique Cáceres (1988-), futbolista paraguayo.